Total Destruction to Your Mind è l'album di debutto dell'artista soul Swamp Dogg, pubblicato nel 1970.

Tracce

Collegamenti esterni